Аббревиатура RAC может относиться к следующим понятиям:
 Королевский бронетанковый корпус (Royal Armoured Corps) — род войск Британской Армии, соответствующий бронетанковым войскам.
 Oracle RAC — опция СУБД Oracle.
 Rock Against Communism — националистическое рок-движение и стиль музыки.
 Королевский автомобильный клуб (Великобритания) ( или RAC) — частный британский автомобильный клуб.
 Remix Artist Collective (RAC) — американская музыкальная группа.